Головачов Василь Васильович — український та російський письменник-фантаст,
 Головачов Григорій Пилипович — повний кавалер ордена Слави.
 Головачов Дмитро Михайлович (*1866 — †1914) — російський географ, економіст, публіцист і громадський діяч часів Російської імперії. Брат краєзнавців, дослідників і знавців Сибіру — Петра і ​​Олександра Головачових.
 Головачов Олександр Олексійович — радянський воєначальник, двічі Герой Радянського Союзу.
 Головачов Павло Якович — радянський воєначальник, двічі Герой Радянського Союзу.
 Головачов Петро Михайлович (*1861 — †1913) — російський географ, історик, публіцист і громадський діяч часів Російської імперії. Дослідник Сибіру. Брат краєзнавців, дослідників і знавців Сибіру — Дмитра і ​​Олександра Головачових.
 Головачов Семен Дмитрович — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища